Говард (округ, Арканзас)
Говард (округ, Індіана)
Говард (округ, Айова)
Говард (округ, Меріленд)
Говард (округ, Міссурі)
Говард (округ, Небраска)
Говард (округ, Техас)